Tibouchina mutabilis  —  manacá-da-serra, manacá-da-serra-anão, jacatirão-anão, cuipeuna
Tibouchina granulosa —  tibouchina, quaresmeira-roxa
Tibouchina Alstonville
Tibouchina sellowiana —  manacá-de-minas, quaresmeira-da-serra
Tibouchina herbaceae —  quaresminha
Tibouchina urvilleana —  quaresmeira-roxa-anã
Tibouchina grandifolia —  quaresmeira-anã
Tibouchina pulchra —  jacatirão, quaresmeira-do-frio
Schizocentron elegans —  quaresmeira-rasteira
Huberia semiserrata —  quaresmeira-do-brejo

Desambiguação